Kuroshima (Usuki, Oita), een Japans eiland in de prefectuur Oita.
Kuroshima (Ehime),   een Japans eiland in de prefectuur Ehime.
Kuroshima (Kagoshima), een Japans eiland in de prefectuur Kagoshima.
Kuroshima (Okinawa), een Japans eiland in de prefectuur Okinawa.